Валье-Гран-Рей ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Гомера. Занимает площадь 32,9 км². Население 4630 человек (на 2020 год).

Фотогалерея

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Valle Gran Rey

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе